A Jeholosaurus a madármedencéjű dinoszauruszok egyik neme, amely a kora kréta korban élt. Az elképzelés szerint a kis ornithopodák, valószínűleg a hypilophodontidák közé tartozott, tehát növényevő volt. Bár a növényevőkre jellemző hátsó fogakkal rendelkezett, az elülső premaxilláris fogai a húsevő dinoszauruszokéihoz hasonlóan élesek és hegyesek voltak. Ez az jelentheti, hogy a Jeholosaurus mindenevő volt, azaz a növények mellett állatokat is fogyasztott.

Felfedezés és történet
Az első Jeholosaurus példányokat 2000-ben, Kínában fedezték fel. A fosszilis lelőhely  városa közelében, a -formációban található, a kínai Liaoning tartományban. A Jeholosaurus egy 130 millió éves homokkő rétegből került elő, és a feltételezés szerint egy hatalmas vulkánkitörés következtében pusztult el, ami 80–96 kilométeres körzetben mindent eltemetett. A Jeholosaurus név jelentése 'jeholi gyík', ami Jeholra, a Liaoning nyugati és  északi részén levő régi földrajzi területre utal. Az egyetlen ismert faj, a típusfaj, a Jeholosaurus shangyuanensis. A faj neve az első felfedezés helyére ra utal.

Méret
A Jeholosaurus holotípus példánya, melyen a nem alapul, az IVPP V 12529 katalógusszámot kapta. A hossza 71,1 centiméter, amihez egy 35,6 centiméteres farok tartozik, azaz a teljes állat hosszának közel a fele. A koponya eléri a 6,3 centiméteres hosszúságot, az állkapocs pedig az 5,9 centimétert. A mellső lábak 25,4 centiméter hosszúak, míg a hátsók elérik a 33 centimétert. A combcsont 9 centiméter hosszú, a sípcsont pedig 10,7.

Anatómia
A példányok többsége hiányos koponya, ami helyreállítást igényelt. Némelyik példány a koponya méretéhez képest szokatlanul nagy szemnyílásokkal rendelkezett. A pofa rövid volt, ami azt jelenti, hogy a példányok valószínűleg fiatalok voltak. A premaxillában hat fog volt, a maxillában pedig legalább tizenhárom. A maxilla mélyen behajló alsó szegélye arra utal, hogy az állatnak az élelem megtartására szolgáló pofája lehetett. Az orrlyukhoz a nagy orrnyílások mellett egy középső árok tartozott. A szemhéjcsont nem őrződött meg. A példányok részét képezték a nyak- és hátcsigolyák is. Az ívelt combcsont egy, a nagy tompornál valamivel alacsonyabb elülső tomporral és egy, az utóbbinál szélesebb harmadik tomporral volt ellátva. Közöttük egy sekély hasadék helyezkedett el, a feszítő vájat pedig hiányzott. A negyedik tompor nem alkotott különálló részt. A lábfejhez négy lábközépcsont tartozik, melyek közül a harmadik a leghosszabb, eléri az 5,5 centimétert, és jóval előrébb helyezkedik el, mint a többi. Az első lábközépcsont jóval hátrébb tolódott és megrövidült. A Jeholosaurus megnagyobbodott laterodorsális orrnyílásokkal, a koponya magasságának 30%-ánál alacsonyabb pofacsonttal, rajta a teljes hosszának 25%-át meghaladó hosszúságú koponyaablakkal, a premaxilla hosszának majdnem 150%-át kitevő hosszúságú előfogcsonttal, valamint egy hátrafelé, majdnem az anguláris csont hátsó széléig kiterjedő fogcsonttal rendelkezett.

Osztályozás
A Jeholosaurus egy előrefelé irányuló, a hasat támasztó nyúlvánnyal ellátott szeméremcsontja lefelé és a farok irányában (hátrafelé), az ülőcsonttal párhuzamosan áll. Ez egy négyfelé ágazó, a madármedencéjűek medencéjéhez hasonló struktúrát alkot. Emiatt a Jeholosaurust a Madármedencéjűek rendjében helyezték el.

A Jeholosaurust nem osztályozták teljes mértékben, és ezzel kapcsolatban további vizsgálatokat kell elvégezni, de jelenleg a Hypsilophodontidae családba sorolják az alábbi okokból:

 A Jeholosaurus premaxillája eléggé meghosszabbodott, és egy nagymértékben homorú orr alatti nyúlvány kapcsolódik hozzá, ami a hypsilophodontidáknál is megtalálható,
 A premaxilla mentén hat fog helyezkedik el, ahogyan a Lesothosaurus esetében is, de ezek a fogak keskenyebbek és nincsenek rajtuk recék, ahogy a hypsilophodontida Zephyrosaurus és a Thescelosaurus fogain sincsenek.
 A felső állcsonton egy, a koponya hosszának 14%-át elérő elülső árok található, hátrébb pedig egy kis, szem előtti koponyaablak helyezkedik el, ami a hypsilophodontidákéra emlékeztet.
 A pofacsont hátsó nyúlványa a Yandusauruséhoz hasonlóan hátrafelé kiterjed.
 A szem mögötti (postorbitális) csont és a homlokcsont a bazális hypsilophodontidákra jellemző. 
 A csonton a hypsilophodontidákéhoz hasonló kerek koponyaablak található.

Törzsfejlődés
Az alábbi kladogram a  és kollégái által 2009-ben elvégzett elemzésen alapul. Eszerint a Jeholosaurus a Madármedencéjűek rendjébe és a Hypsilophodontidae családba tartozik.

Jegyzetek

Források

További információk

Fordítás 
 

Ornithopodák
Kréta időszaki dinoszauruszok
Ázsia dinoszauruszai